1. edycja Ligi Europejskiej siatkarzy rozpoczęła się 26 maja 2004 roku. W fazie grupowej występowało 8 drużyn.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Wyniki spotkań

Grupa B

Wyniki spotkań

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 

Liga Europejska w piłce siatkowej
2004 w piłce siatkowej
2004 w Europie